Municipio de Orion puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Orion (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Orion (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Orion (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.